Üngör ist der Familienname folgender Personen:

 Osman Zeki Üngör (1880–1958), türkischer Komponist, Violinist und Dirigent
 Uğur Üngör (* 1980), niederländischer Geschichtswissenschaftler